Геокоин: 
 Геокоин (виртуальная валюта)
 Геокоин (геокешинг)